Авакя́н (Авагя́н; ) — армянская фамилия. Образована от армянского имени Авак (или Авакий), которое восходит к христианскому мужскому имени . Известные носители:

 Авакян, Абиг Амазаспович (1919—1983) — армянский писатель.
 Авакян, Аделаида Овсеповна (1924—2000) — советский и армянский медик.
 Авагян, Александр Бениаминович (1944—1988) — украинский археолог, спелеолог, музыкант и поэт.
 Авакян, Андриан Осипович (1896—1979) — политический деятель.
 Авагян, Арам Амаякович (род. 1991) — армянский боксёр.
 Авакян, Аревшат Хосровович — армянский советский поэт.
 
 Авагян, Арсен Днепрович (род. 1961) — депутат парламента Армении.
 Авакян, Артавазд Аршакович (1907—1966) — советский биолог.
 
 Авакян, Багдасар Айрапетович (1883—1918) — комендант Баку в период Бакинской коммуны.
 Авакян, Боб (род. 1943) — американский политический деятель маоистского толка, председатель Революционной коммунистической партии США.
 Авакян, Вазген Багратович (1926—2020) — Герой Социалистического Труда.
 Авакян, Вардкес Айкович (род. 1931) — советский и российский скульптор.
 Авакян, Гагик Саркисович (род. 1961) — украинский врач-невролог, физиотерапевт.
 Авакян, Гаяне Аветиковна (1954 — ?) — советский партийный деятель, депутат Верховного Совета СССР.
 Авагян, Генри (род. 1996) — армянский футболист.
 Авакян, Грант Арсенович (1924—2017) — Герой Советского Союза.
 Авакян, Газарос Аветисович (1918—1945) — Герой Советского Союза.
 Авагян, Григор Еремович (1928—2005) — советский и армянский научный, общественный и государственный деятель.
 
 Авакян, Джордж (Геворк Авакян; 1919—2017) — американский музыкальный продюсер, педагог, историк джаза.
 Авакян, Зарик Ивановна (род. 1933) — советский табаковод, депутат Верховного Совета СССР.
 Авакян, Карапет (1908—1967) — румынский скрипач, музыкальный педагог и коллекционер искусства.
 Авагян, Карен Карленович (род. 1974) — армянский общественный и политический деятель.
 Авакян, Лусине Левовна (1990) — российская дзюдоистка.
 
 Авакян, Рафик (Рафаэль) Арсенович — армянский переводчик, поэт и прозаик.
 
 Авагян, Роза Вачаговна — бригадир колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Авагян, Рубен Осипович (род. 1943) — кандидат в президенты Армении в 2003 году.
 Авагян, Сейран Мартиросович (род. 1954) — армянский государственный деятель.
 Авакян, Софик Овакимовна — армянский переводчик и критик.
 Авакьян, Сурен Адибекович (род. 1940) — российский учёный-конституционалист.
 
 Авакян, Эльвира Викторовна (род. 1947) — советский художник-мультипликатор, режиссёр анимационного кино.
 Авакян, Юрий Арамович (известен под псевдонимом Старшинов; 1951—2009) — советский и российский писатель, художник, энтограф и биолог.

Составные фамилии 
 Мелик-Авакян, Григорий Георгиевич (1920—1994) — советский и армянский кинорежиссёр.
 Мирза-Авакян, Мирра Леоновна (1916—1993) — организатор «Брюсовских чтений».

См. также

Примечания